Het Nederlands kampioenschap dammen 1977 werd van 30 maart tot en met 9 april zonder rustdag in Zevenaar door 12 deelnemers gespeeld. 
Winnaar met 18 punten uit 11 partijen werd Harm Wiersma die daarmee voor de 5e keer de nationale titel behaalde. 
Het was voor de latere wereldkampioen Jannes van der Wal op 20-jarige leeftijd het debuut in het Nederlands kampioenschap waarin hij met een 50% score in de middenmoot eindigde. .

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1977
Dammen
Dammen